Metriorhynchoidea è una superfamiglia estinta di crocodilomorfi thalattosuchi vissuti nel Giurassico inferiore-Cretaceo inferiore (Toarciano-Valanginiano, forse fino all'età Aptiano) in Europa, Nord America e Sud America. I metriorhynchoidi erano coccodrilli completamente acquatici. Nominata da Fitzinger, nel 1843, Metriorhynchoidea contiene taxa basali, come Teleidosaurus, Eoneustes, Magyarosuchus e Zoneait, e la famiglia Metriorhynchidae. È anche noto un taxa senza nome dal Cile.

Filogenesi 
Metriorhynchoidea è un taxon basale definito nel 2009, come il "clade più inclusivo costituito da Metriorhynchus geoffroyii, ma non Teleosaurus cadomensis". Il cladogramma seguente segue la topologia di un'analisi del 2011 di Andrea Cau e Federico Fanti. Si noti che la stessa topologia è stata ottenuta in Mark T. Young e Marco Brandalise de Andrade (2009), e Mark T. Young, Stephen L. Brusatte, Marcello Ruta e Marco Brandalise de Andrade (2010):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Coccodrilli estinti